Керальт Кастельет Ибаньес (; род. 17 июня 1989 года, Барселона, Испания) — испанская сноубордистка, выступающая в хафпайпе. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, призёр чемпионатов мира 2015 и 2021 годов, многократная победительница этапов Кубка мира.

Участница пяти подряд зимних Олимпийских игр (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Знаменосец сборной Испании на церемониях открытия Игр 2010 и 2022 (совместно с Андером Мирамбелем) годов.

На Олимпийских играх 2022 года завоевала серебро в хафпайпе. Это пятая в истории медаль испанцев на зимних Играх и первая серебряная (ранее были 1 золотая и 3 бронзовые). Кастельет стала второй женщиной из Испании, выигравшей медаль зимних Олимпийских игр, ранее это удалось только горнолыжнице Бланке Фернандес Очоа в 1992 году.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS

Сноубордисты Испании
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года